Черкасов, Владимир:
 Черкасов, Владимир Аристархович (род. 1939) — советский и российский хирург.
 Черкасов, Владимир Иванович (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Черкасов, Владимир Кузьмич (1946—2023) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН.